Karlsruhe Open 2019, właśc. Liqui Moly Open Karlsruhe 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2019 z cyklu Karlsruhe Open rozgrywany w dniach 29 lipca–4 sierpnia 2019 roku w Karlsruhe na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w tenisie ziemnym
2019 w Niemczech